Виктор Иванович Ивченков (р. 28.06.1962 г., д. Ходыничи, Кобринский район) —  белорусский языковед и журналист. Заведующий кафедрой стилистики и литературного редактирования  факультета журналистики  Белорусского государственного университета. Доктор филологических наук (2004), профессор (2005 г.).

Научная деятельность 
Окончил Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина (филологический факультет, специальность «Русский язык и литература», 1985), Институт языкознания им. Я. Коласа АН БССР (аспирантура, 1988). Повышал квалификацию за рубежом: в США (1995), Польше (1999), Швеции (2002, 2007, 2009), Франции (2003).

С 1989 года работает в БГУ, начал свою карьеру с должности доцента. В 1996 году стал заведующим кафедрой стилистики и литературного редактирования Института журналистики БГУ. Член  с 1994 года. Занимается исследованием стилистики белорусского и русского языков, посвятил монографии изучению стилей Владимира Короткевича и русского писателя Юрия Казакова. Научные интересы: лингвистика публицистического текста; дискурсный анализ СМИ; стилистика; орфография.

Основал в Беларуси научную школу дискурсного анализа СМИ. Его работа «Дискурс белорусских СМИ. Организация публицистического текста»  дала старт формированию в языкознании и журналистике нового направления - лингвистики публицистического текста. Опубликовал в прессе более 200 материалов по проблемам образования, науки и воспитания. С 1990 г. из-под его пера выходят в печать статьи по вопросам правописания («Красная смена», «Звезда», «Народная газета», «СБ. Беларусь сегодня», «Литература и искусство», «Родное слово», «Белорусский язык и литература», «Начальная школа», «Подснежник» и др.). Один из основных разработчиков проекта новой редакции « Правил белорусского орфографии и пунктуации» (2006-2008 гг.). Автор более 380 научных и методических работ.

Награды и премии 
 Почётная грамота Государственного комитета Республики Беларусь по печати (1996);
 Грамота Министерства образования Республики Беларусь (1998 г.);
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь» (1999 г.);
 Благодарность Совета Министров Республики Беларусь (1992 г.);
 Премия специального фонда Президента Республики Беларусь (2003 г.);
 Нагрудный знак «Отличник печати Республики Беларусь» (2006);
 Почетная грамота Министерства образования Республики Беларусь (2008, 2012 гг.);
 Почетная грамота Министерства информации Республики Беларусь (2008 г.);
 Лауреат премии Белорусского союза журналистов «Золотое перо» за лучшую журналистскую работу (2011 г.);
 Лауреат премии им. В.И. Пичеты (2011 г.);
 Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2012 г.);
 Благодарность Министра информации Республики Беларусь (2012 г.).

Основные работы 
 Дискурс белорусских СМИ. Организация публицистического текста. Минск, 2003..
 Студенческая печать: проблематика, дизайн, язык и стиль. Минск, 2008. (соавт. А. А. Градюшко, А. К. Свороб).
 Медиариторика: риторические основы журналистики, лингвистика публицистического текста, дискурсный анализ СМИ: курс лекций. - Минск, 2009.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304212605/http://para.by/articles/text/ivchenkov-viktor-ivanovich
 http://www.journ.bsu.by/index.php?option=com_content&task=view&id=158
 http://jf.spbu.ru/medialingvistika/2665-11195.html
 http://www.rs.unibel.by/main.aspx?guid=1091

Журналисты Белоруссии
Преподаватели Белорусского государственного университета
Доктора филологических наук
Выпускники Брестского государственного университета